Jméno Enid nosí více různých osob:

 Enid Yandell (1870–1934) – americká sochařka
 Enid Bagnold (1889–1981) – britská spisovatelka
 Enid Bennett (1893–1969) – australská herečka
 Enid Markey (1894–1981) – americká herečka
 Enid Blytonová (1897–1968) – britská spisovatelka
 Enid Hartle (1935–2008) – britská operní pěvkyně
 Enid Greene (* 1958) – americká politička

 jiný význam
 Enid (Oklahoma) – město v Oklahomě ve Spojených státech amerických
 North Enid – malé město v Oklahomě ve Spojených státech amerických
 Enid Lake – jezero v Mississippi ve Spojených státech amerických
 The Enid – britská rocková skupina
 Enid (film) – britský televizní film (2009)